

Patronyme 

 Alexandra Ansidei (née en 1981), actrice française ;
 Baldassarre Ansidei (1555-1614), humaniste italien ;
 Marco Antonio Ansidei (1671-1730) cardinal italien.

Œuvre d'art 
 Retable Ansidei : peinture religieuse attribuée à Raphaël dont les principaux éléments sont conservés à la National Gallery de Londres.